Fifth Army steht für:
Fifth United States Army
 Fifth Army (Vereinigtes Königreich)

Siehe auch:
 5. Armee
 Deutsche 5. Armee